Примера А Уругвая по футболу 1979 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Выбыл Ливерпуль. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1979 (Дефенсор и Насьональ) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1980.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1979
Футбол в Южной Америке в 1979 году
1970-е годы в Уругвае